Пасха́льное приветствие (также христо́сование) — обычай, распространённый среди православных,  и других христиан, приветствовать друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней до самого отдания Пасхи радостным возгласом:

И отвечать:

С троекратным поцелуем.

Данное приветствие многократно повторяется за Пасхальным богослужением, а сама традиция восходит своими корнями ещё к апостольским временам. Приветствие словами «Христо́с воскре́се!» выражает радость, аналогичную радости апостолов, узнавших о воскресении Христа (ср. , , , , ). В богослужебной практике других христианских Церквей также существуют подобные приветствия, но они не используются вне богослужений.

По традиции при встрече двух людей первую часть приветствия должен говорить младший (по возрасту или в церковной иерархии), а отвечать ему старший. Например, обычно при встрече мирянина со священником первый говорит:

Священник отвечает:

Издавна существует также традиция составления списков перевода этого приветствия на многие языки, как признак христианского единства всех языков и культур.

Примечания

Ссылки 

 
 Пасхальное приветствие на разных языках
 «Христос Воскресе» на разных языках мира! на сайте Православие и мир
 Христосование // Российский Этнографический Музей

Пасха
Приветствия
Православные традиции